Gaultier ist der Familienname folgender Personen:

 Cléa Gaultier (* 1990), französische Pornodarstellerin
 Denis Gaultier (1603–1672), französischer Lautenist und Komponist 
 Ennemond Gaultier (1575–1651), französischer Lautenist und Komponist
 Grégory Gaultier (* 1982), französischer Squashspieler
 Henri-François Gaultier de Claubry (1792–1878), französischer Toxikologe
 Jacques Gaultier (um 1600–nach 1652), französischer Lautenist
 Jean François Gaultier (1708–1756), französischer Botaniker und Arzt
 Jean-François Gaultier de Biauzat (1739–1815), französischer Politiker
 Jean-Jacques Gaultier (* 1963), französischer Regionalpolitiker
 Jean Paul Gaultier (* 1952), französischer Modeschöpfer
 Léonard Gaultier (1561–1641), französischer Kupferstecher und Grafiker 
 Louis-Joseph Gaultier de La Vérendrye (1717–1761), frankokanadischer Entdecker und Pelzhändler
 Paul-Louis Gaultier de Kervéguen (1737–1814), französischer Revolutionsgeneral
 Pierre Gaultier de Varennes, sieur de La Vérendrye (1685–1749), kanadischer Entdecker und Offizier der Canadiens français
 Pierre Gaultier (1599–1681), französischer Lautenist und Komponist

Siehe auch:
 Gauthier
 Gautier
 Saint-Georges-le-Gaultier, französische Gemeinde
 Saint-Paul-le-Gaultier, französische Gemeinde